We Got Married  (Saison 1) est la première saison de We Got Married (우리 결혼 했어요), une émission de télé-réalité sud-coréenne populaire sur le thème du spectacle de variété et une partie de l'émission du dimanche Sunday Night. Diffusé pour la première fois en 2008, l'émission crée des couples de célébrités coréennes pour montrer ce que serait leur vie si elles étaient mariées.Chaque semaine, les couples ont des missions à remplir, avec des interviews des participants révélant leurs pensées et leurs sentiments.

Dans un nouveau format avec des couples légèrement modifiés, les jeunes mariés reçoivent une mission à remplir chaque semaine. Comme lors de l'épisode pilote spécial, les participants sont interviewés et donnent une perspective unique sur les conflits et le développement de la relation. Toutes les vidéos enregistrées sont ensuite diffusées devant les participants, MCs, et le public qui ajoutent des commentaires ou des éclaircissements.

Un nouveau format est introduit à partir du Nouvel An lunaire en 2009 avec trois nouveaux couples, avec l'ajout de Kangin et Lee Yoon Ji. Chaque couple doit illustrer un concept ; dans le cas de Kangin et Lee Yoon Ji, un couple d'étudiants vivant avec un revenu limité. L'émission comprend maintenant plus d'effets spéciaux et d'édition afin de montrer chaque couple dans une ambiance de jeu et un thème précis.

Couples d'origine 
 Alex & Shin Ae (Ep 1-8, 13-34)
 Crown J & Seo In Young (Ep 1-41)
 Andy & Solbi (Ep 1-28)
 Jung Hyung Don & Saori (South Korean entertainer) (Ep 1-8)

Couples supplémentaires 
 Lee Hwi-jae & Jo Yeo-jeong (Ep 9-17)
 Kim Hyun-joong & Hwangbo (Ep 9-38)
 Hwanhee & Hwayobi (Ep 25, 29-44)
 Marco & Son Dam-bi (Ep 25, 29-44)
 Choi Jin-young & Lee Hyun-ji (Ep 25)
 Kangin & Lee Yoon-ji (Ep 39-55)
 Jung Hyung-don & Kim Taeyeon (Ep 42-54)
 Shin Sung-rok & Kim Shin-young (Ep 42, 45-54)
 Jun Jin & Lee Si-young (Ep 42, 45-55)

Épisodes

Références 

Émission de téléréalité de rencontre et de séduction
Émission diffusée sur Munhwa Broadcasting Corporation